Brian Kerwin – attore statunitense
Joseph Kerwin – ex astronauta e medico statunitense
Lance Kerwin – attore statunitense
Tom Kerwin – ex cestista statunitense